Al Hoceima (stad)
 Al Hoceima (provincie)